«Милуоки Бакс» () — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб базируется в городе Милуоки, Висконсин. Команда была основана в 1968 году, в результате расширения лиги, и в настоящее время играет в Файсерв-форум (). Переезд на новую арену осуществился в 2018 году. А старая арена БМО Харрис Брэдли-центр была разрушена муниципалитетом города в январе 2019 года. Бакс выиграли два чемпионских титула (1971, 2021), три раза становились чемпионами конференции (1971, 1974, 2021) и четырнадцать раз становились чемпионами дивизиона (1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 2019). За «Милуоки» выступали такие известные игроки, как Карим Абдул-Джаббар, Сидни Монкриф, Оскар Робертсон, Боб Ленье, Рэй Аллен, Эндрю Богут, Майкл Редд и Джон Макглоклин.

История 
17 мая 2018 года «Бакс» объявили бывшего помощника тренера «Сан-Антонио Спёрс» и бывшего главного тренера «Атланта Хокс» Майка Буденхольцера своим новым главным тренером. 26 августа 2018 года для публики открылась новая арена «Бакс», Файсерв-форум.

В сезоне 2019/2020 «Бакс» вышли в плей-офф после 56-й игры команды в регулярном сезоне, став самой быстрой командой, вышедшей в плей-офф по количеству сыгранных игр и по календарной дате (23 февраля), с тех пор как НБА изменил формат плей-офф в 1984 году.

Статистика 
''
За 44 сезон своего существования (до 2012 года), «Милуоки Бакс» вышли в плей-офф НБА 26 раз. Команда выиграла два титула чемпионов НБА в 1971 и 2021 годах и, кроме того, выходила в финал в 1974 году. Наилучший показатель побед-поражений команды был 66-16 (сезон 1970/71), худший результат был 15-67 (сезон 2013/14).

Состав

Знаменитые игроки 
 Карим Абдул-Джаббар 1969—1975
 Оскар Робертсон 1970—1974
 Рэй Аллен 1996—2003
 Яннис Адетокунбо 2013—н.в.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Клубы НБА
Баскетбольные клубы США